Neurospora är ett släkte av svampar. Det ingår i familjen Sordariaceae, ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Neurospora